September kan syfta på:

 September – en av årets månader
 September (radioprogram) – ett radioprogram i Sveriges Radio P3 1987–1989.
 11 september-attackerna – en serie terrorattacker i USA den 11 september 2001.
 Septemberforliget – ett avtal 1899 mellan DsF (nu Landsorganisationen i Danmark) och Dansk Arbejdsgiverforening (DA).
 Septemberkonventionen – internationellt avtal från 1864 mellan Frankrike och Italien.
 Septembermorden – mord i Paris 1792.
 Svarta september – strider i Jordanien i september 1970.
 Svarta september (organisation) – terroristgrupp som utförde terrordåd vid sommar-OS i München 1972.

Inom musik 
 September – parallellt artistnamn för den svenska musikartisten Petra Marklund.
 September (musikalbum) – ett album från 2004 av den svenska artisten September/Petra Marklund.
 September (Deborah Cox-låt) – en R&B-låt från 1998, framförd av den kanadensiska sångerskan Deborah Cox
 September (sång) – en discolåt från 1978 av musikgruppen Earth, Wind & Fire
 Sjätte september – en låt skriven av Peter Himmelstrand, som med inspelning av Flamingokvintetten blev en stor hit.
 Wake Me Up When September Ends – låt av Green Day från 2005.